Мындра:

 Мындра (Каларашский район), Молдавия
 Мындра (Теленештский район), Молдавия